Joseph Albert Oliva Langlois, dit Albert Langlois (né le  à Magog dans la province de Québec au Canada et mort le  en Californie aux États-Unis), est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Décès 
Albert Langlois meurt le 19 septembre 2020 à l'âge de 85 ans en Californie.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1952-1953 || Citadelles de Québec || LHJQ ||9 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1953-1954 || Frontenacs de Québec || LHJQ ||63 ||2 ||11 ||13 ||84 ||8 ||1 ||2 ||3 ||8
|- 
|1953-1954 || Frontenacs de Québec || Coupe Memorial ||- ||- ||- ||- ||- ||8 ||0 ||4 ||4 ||0
|-
|1954-1955 || Citadelles de Québec || LHJQ ||43 ||2 ||18 ||20 ||73 ||9 ||1 ||3 ||4 ||12
|- 
|1954-1955 || Citadelles de Québec || Coupe Memorial ||- ||- ||- ||- ||- ||9 ||2 ||0 ||2 ||6
|- 
|1955-1956 || Cataractes de Shawinigan || LHQ ||64 ||8 ||6 ||14 ||48 ||11 ||2 ||4 ||6 ||14
|-
|1956-1957 || Cataractes de Shawinigan || LHQ ||16 ||0 ||2 ||2 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1956-1957 || Americans de Rochester || LAH ||47 ||5 ||24 ||29 ||64 ||10 ||0 ||4 ||4 ||18
|-
|1957-1958 || Americans de Rochester || LAH ||68 ||0 ||11 ||11 ||88 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1957-1958 || Canadiens de Montréal || LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||7 ||0 ||1 ||1 ||4 
|- 
| 1958-1959 || Canadiens de Montréal || LNH ||48 ||0 ||3 ||3 ||26 ||7 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
| 1959-1960 || Canadiens de Montréal || LNH ||67 ||1 ||14 ||15 ||48 ||8 ||0 ||3 ||3 ||18
|-
| 1960-1961 || Canadiens de Montréal || LNH ||61 ||1 ||12 ||13 ||56 ||5 ||0 ||0 ||0 ||6 
|-
| 1961-1962 || Rangers de New York || LNH ||69 ||7 ||18 ||25 ||90 ||6 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
| 1962-1963 || Rangers de New York || LNH ||60 ||2 ||14 ||16 ||62 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 1963-1964 || Rangers de New York || LNH ||44 ||4 ||2 ||6 ||32 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 1963-1964 || Clippers de Baltimore || LAH ||6 ||1 ||0 ||1 ||6 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 1963-1964 || Red Wings de Détroit || LNH ||17 ||1 ||6 ||7 ||13 ||14 ||0 ||0 ||0 ||12 
|-
| 1964-1965 || Red Wings de Détroit || LNH ||65 ||1 ||12 ||13 ||107 ||6 ||1 ||0 ||1 ||4 
|-
| 1965-1966 || Bruins de Boston || LNH ||65 ||4 ||10 ||14 ||54 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan="2"|1966-1967 ||Seals de la Californie ||WHL ||15 ||2 ||4 ||6 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Blades de Los Angeles ||WHL ||44 ||4 ||30 ||34 ||95 ||- ||- ||- ||- ||-

| 497 || 21 || 91 || 112 || 488 || 53 || 1 || 5 || 6 || 50

Trophées et honneurs personnels 

Ligue de hockey du Québec
 Deuxième équipe d'étoiles en 1955-1956
Ligue nationale de hockey
 Coupe Stanley en 1957-1958, 1958-1959, 1959-1960
 Match des étoiles en 1959-1960, 1960-1961

Transactions en carrière 

 Le  : échangé aux Rangers de New York par les Canadiens de Montréal en retour de John Hanna.
 Le  : échangé aux Red Wings de Détroit par les Rangers de New York en retour de Ron Ingram.
 Le  : échangé aux Bruins de Boston par les Red Wings de Détroit avec Ron Harris. Parker MacDonald, Bob Dillabough en retour de Ab McDonald, Bob McCord et de Ken Stephanson.

Notes et références 

Naissance en novembre 1934
Naissance à Magog
Joueur québécois de hockey sur glace
Joueur des Cataractes de Shawinigan
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des Americans de Rochester
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Clippers de Baltimore
Joueur des Bruins de Boston
Joueur d'un Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey
Champion de la Coupe Stanley
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Blades de Los Angeles
Décès en Californie
Décès à 85 ans
Décès en septembre 2020